

Personnes 
 Béla Fleck (1958 - ) est un musicien américain, connu aussi pour son groupe Béla Fleck and the Flecktones.
 François-Louis (Franz-Ludwig) Fleck, (1824 - 1899) est un évêque français.
 Johann Friedrich Ferdinand Fleck (1857-1801), tragédien allemand.
 John Fleck (1951 - ) est un acteur américain.
 John Fleck (1991 - ) est un footballeur écossais.
 Louis Fleck (1928 - ) est un architecte français.
 Ludwik (ou Ludwig) Fleck (1896  - 1961 ) est un médecin, biologiste  et sociologue polonais.
 Robbie_Fleck   (1975 - ) est un joueur de rugby à XV  sud-africain.
 Robert Fleck (1965 - ) est un footballeur écossais.
 Ryan Fleck  (1976 - ) est un réalisateur, scénariste et directeur de la photographie américain.
 Tyler Fleck (1979 - ) est un hockeyeur canadien.

Autres
Feleacu (en allemand Fleck) est un village de Transylvanie, en Roumanie.
Le Prix Ludwik Fleck (The Ludwig Fleck Prize) est un prix d'excellence pour l'Étude des sciences et technologies.